Муин:

 Муин Мусаввир — персидский художник.
 Муин ад-Дин Натанзи — придворный персидский хронист правителя области Фарс, внука Тимура Искандера бен Омар-Шейха бен Тимура.
 Муин, Мухаммад — современный иранский ученый.